Виси́мо-У́ткинская узкоколейная железная дорога находилась на территории города Нижнего Тагила и Пригородного района Свердловской области.
  
Дата открытия дороги 1895 год.

ширина колеи: 884 мм (первоначально), 750 мм (с 1960 года).

Протяжённость, по состоянию на 2006 год: 54 км.
 
На Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороге до 2002 года выполнялись грузовые и пассажирские перевозки, до конца 2006 года — только грузовые перевозки.

Народное название пассажирского паровоза: «Кукушка»

Узкоколейная железная дорога была закрыта в начале 2007 года. Окончательный демонтаж пути был завершён в 2008 году. Весь подвижной состав был порезан на металлолом. Практически все постройки дороги разрушены. Разобран мост через реку Межевая Утка в районе поселка Висимо-Уткинск, выполнявший также функции пешеходного моста. В здании бывшего депо на ст. Гальяновская размещены различные организации.

Станции и остановочные пункты 
По данным на 1998 год на ВУУЖД имелись следующие станции и остановочные пункты:
 станция Кедун-Быково,
 станция Гальяновская,
 о.п. Сады 7 км,
 станция Горбуново,
 о.п. Торфяник,
 о.п. Сады «Шахтоспецстрой»,
 о.п. Антоновский Переезд,
 о.п. Антоновская,
 станция Черноисточинск,
 о.п. Совхоз,
 о.п. Сад № 10,
 о.п. Канава,
 о.п. База отдыха ЦСП,
 станция Чауж,
 о.п. Бобровка,
 станция Урал,
 станция Дуниты (ответвление от станции Урал),
 о.п. Баронская,
 станция Висимо-Шайтанск,
 о.п. Лигуз,
 о.п. Малые Галашки,
 станция Висимо-Уткинск.

Ссылки 
 Висимо-Уткинская узкоколейная железная дорога на «Сайте о железной дороге»

См. также 
 Алапаевская узкоколейная железная дорога
 Калатинская узкоколейная железная дорога

Примечания 

Узкоколейные железные дороги Свердловской области
Железнодорожный транспорт Нижнего Тагила
Закрытые железные дороги России